Roemeens basketbalteam (mannen)
 Roemeens basketbalteam (vrouwen)